Рід налічує 5 видів риб родини цихлові.

Види 

 Rhamphochromis esox (Boulenger 1908) 
 Rhamphochromis ferox Regan 1922 
 Rhamphochromis longiceps (Günther 1864) 
 Rhamphochromis macrophthalmus Regan 1922 
 Rhamphochromis woodi Regan 1922

Джерела 

Pseudocrenilabrinae